Jimi steht für:
 Jimi, ein männlicher Vorname, siehe Jimmy
 Jimi (Sprache), eine Sprache aus der Gruppe der Ost-Neuguinea-Hochland-Sprachen
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers PK Manufacturing

Jimi ist der Familienname folgender Personen:
 Shōzaburō Jimi (* 1945), japanischer Politiker

JIMI steht für:
 Java Image Management Interface, eine Java-Technologie für die Bearbeitung von Bildern

Siehe auch:
 Jimmy (Begriffsklärung)

Abkürzung